Plaats in Indonesië
 Pakembaran (Slawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pakembaran (Warungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java